Постоле́нко () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Постоленко, Александр Николаевич (род. 1960) — советский и украинский комик, актёр, участник комик-труппы «Маски».
 Постоленко, Валерий Анатольевич (род. 1964) — советский и украинский футболист.